Георгий Яковлевич Епишов (1914, Олень-Колодезь, Каширский район, Воронежская область — 2008) — почётный гражданин Кременчуга с сентября 1996 года «за большой вклад в дело благоустройства города — создание парков, скверов, бульваров».

Биография 
Окончил лесотехнический институт.

Во времени Великой Отечественной войны служил в эвакогоспитале.

В послевоенное время возглавлял лесхоз и лесозащитную станцию.

Работал руководителем коммунального предприятия Кременчуга «Зеленстрой» с 1966 по 1982 год, возглавлял коллектив более 15 лет.

В 2011 года коллектив, которым он руководил, выступил с предложением установить мемориальную доску на здании КП «Благоустройство Кременчуга» — на улице 1905 года. 12 сентября 2011 мемориальная доска была торжественно открыта.

Вклад 
Георгий Яковлевич внёс большой вклад в дело озеленения и благоустройства Кременчуга, создание следующих парков:
 1967 — Юбилейного
 1977 — Воинов—интернационалистов
 1983 — Мира
а также скверов, бульваров, цветников и питомников.

За время его работы Кременчуг стал «зеленой столицей» Украины.

Источники 
 У Кременчуці увічнять пам’ять Почесного громадянина міста Георгія Єпішова
 Людина, яка перетворила Кременчук на «зелену столицю»
 Увіковічненя пам’яті
Почётные граждане Кременчуга
Родившиеся в Воронежской области